Napolitano ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Napolitano (* 1950), US-amerikanischer Jurist
 Art Napolitano (* 1956), US-amerikanischer Fußballspieler
 Axel Napolitano (* 1972), deutscher Musikproduzent, Remixer und DJ, Mitbegründer des Vereins Pro Rauchfrei
 Danilo Napolitano (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Dominick Napolitano (1930–1981), US-amerikanischer Gangster
 Francesco Napolitano; siehe Francesco Napoli
 Gian Gaspare Napolitano (1907–1966), italienischer Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Giorgio Napolitano (* 1925), italienischer Politiker (Partito Democratico), 2006–2015 elfter Staatspräsident Italiens
 Giuseppe Napolitano (* 1949), italienischer Schriftsteller
 Grace Napolitano (* 1936), US-amerikanische Politikerin
 Janet Napolitano (* 1957), US-amerikanische Politikerin
 Joe Napolitano (1948–2016), US-amerikanischer Regisseur
 Johnette Napolitano (* 1957), US-amerikanischer Popsängerin, Bassistin und Songwriterin
 Luca Napolitano (* 1986), italienischer Popsänger
 Mario Napolitano (1910–1995), italienischer Schachspieler
 Michael A. Napolitano (1908–2000), US-amerikanischer Politiker
 Nicola Napolitano (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Paolo Maria Napolitano (1944–2016), italienischer Jurist
 Stefano Napolitano (* 1995), italienischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Napoletano